Le Hong Kong Open 2009 est l'édition 2009 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 14 au .
Amr Shabana remporte son cinquième Hong Kong Open, en battant Grégory Gaultier, (troisième finale consécutive face au même joueur) en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2009
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2009
PSA World Series 2009
Sport en Chine en 2009
2009 à Hong Kong
Sport en octobre 2009